Negar steht für:

 Shiva Negar (* 1988), iranisch-kanadische Schauspielerin
 Negar (Kerman), Ort in der Provinz Kerman, Iran
 Negar, weiblicher Vorname